Агва Дулсе Уно има више значења:
 Агва Дулсе Уно (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Дулсе Уно, Алехандро Ибара Рамирез (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику